Gorelow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Fjodorowitsch Gorelow (* 1948), sowjetischer Radrennfahrer
 Pawel Wartanowitsch Gorelow (* 2003), russischer Fußballspieler